Atemgerät steht für
Beatmungsgerät, in der Medizintechnik zur Beatmung von Personen mit unzureichender oder ausgesetzter Eigenatmung
Atemregler, Teil der Tauch- und Atemschutzausrüstung.
Siehe auch
Atemschutzkompressor